Arcadië (Grieks: Arkadia), Grieks periferie-district in de Peloponnesos
Arcadië (utopie), renaissance-begrip voor een idylle of utopie
Hortus Arcadië, botanische tuin in Nijmegen

Zie ook 
Arcadia, doorverwijspagina